Empresa:
 Time (revista), revista setmanal estatunidenca
 WarnerMedia, empresa estatunidenca del sector Comunicació, anomenada Time Warner entre 2001 i 2003

Música:
 Time (cançó), cançó de Pink Floyd
 Time (àlbum), àlbum del grup Arashi

Geografia:
 Time (Illinois), localitat de l'estat d'Illinois (EUA)
 Time (Noruega), localitat de Noruega

Informàtica: time (Unix), ordre "time"